Bilichild (auch Bilichilde, Bilithilde, Bilichildis, Bilihildis) ist ein fränkischer weiblicher Vorname, den mehrere adlige Frauen des Mittelalters führten:

Bilichild, († 610), erste Gattin des Königs Theudebert II. von Austrasien
Bilichild († 675), Tochter Sigiberts III. von Austrasien  und Gattin Childerichs II.
Bilhildis von Altmünster († um 734), Heilige, Gründerin und Äbtissin des Klosters Altmünster
Bilichild, Gattin des neustrischen Adligen Rorgon I. von Maine
Bilichild, Tochter der Vorigen, Gattin Bernhards von Poitiers sowie vielleicht Ramnulfs I. von Poitou